Szanszkrit szó, jelentése: tudatlanság, nem-tudás, tévelygés. Bővebben:
 avidjá a hinduizmusban
 avidjá a buddhizmusban